Badowski ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Badowski (* 1958), britischer Songwriter und Multiinstrumentalist
 Ryszard Badowski (1930–2021), polnischer Journalist und Autor